«Волхо́нка» — планируемая станция Московского метрополитена на Калининско-Солнцевской линии. Будет связана пересадкой со станцией «Кропоткинская» на Сокольнической линии. Будет располагаться в районе Хамовники (ЦАО) под Соймоновским проездом и площадью Пречистенские Ворота. Получила своё название по одноимённой улице. Станцию планировали начать строить после 2021 года в составе участка «» — «», который соединит Калининскую и Солнцевскую линии, но на данный момент сроки строительства неизвестны.

История 
Название станции было утверждено 24 июня 2008 года постановлением Правительства Москвы на основании предложения городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц и станций метрополитена.

В интервью в январе 2010 года начальник столичного метрополитена именовал эту станцию «Остоженкой».

В феврале  года велись работы по освоению местности и геодезические работы. В конце января  года на сайте Метрогипротранса появился проект станции. 29 января  года была подобрана площадка под строительство подземного вестибюля станции на площади Пречистенские Ворота. В июне  года начался снос кафе «Шоколадница» и салона мобильной связи «Связной», на месте которых будет переход на станцию «Кропоткинская».

По состоянию на февраль 2017 года строительные работы не начинались. В августе 2017 года стало известно о том, что строительные работы на центральном участке Калининско-Солнцевской линии, включающем в себя станцию «Волхонка», предполагается начать в 2021—2022 годах, после того, как замкнётся Большая кольцевая линия.

Согласно Адресной инвестиционной программе города Москвы (приложение к постановлению Правительства Москвы от 10 октября 2017 года), станция входит в перечень объектов строительства до 2023 года. Несмотря на это, в начале 2018 года участок «» — «» полностью исчез из планов по строительству метрополитена. Однако позднее стало известно, что станция всё-таки будет построена.

13 марта 2019 года в интервью телеканалу ТВЦ мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что соединение Калининского и Солнцевского радиусов не планируется, однако позднее стало известно, что к обсуждению проекта станции вернутся к 2023 году.

18 февраля 2020 года власти неожиданно вернулись к проекту соединения Калининско-Солнцевской линии. Заместитель мэра по Градостроительной политике Андрей Бочкарёв заявил, что сейчас изучаются возможности соединения Калининского и Солнцевского радиусов и о проблемах строительства в местах повышенной сложности из-за нестабильного грунта и плотной исторической застройки на поверхности. Он сказал, что центральный участок будет строиться и что тоннелепроходческий комплекс завершит свою работу на «Третьяковской», однако даты начала и конца строительства не уточнил.

Архитектура и оформление 
Станция будет построена по типовому проекту. Ввиду близости к Пушкинскому музею архитекторы решили сделать станцию в виде выставочного зала. Директор, а впоследствии президент музея Ирина Антонова поддержала эту идею и направила мэру Москвы Сергею Собянину просьбу сделать станцию высокохудожественной.

Скульптуры и картины будут не оригинальными (слепки и копии), поскольку в метро отсутствуют надлежащие условия для их сохранности. В целях безопасности пассажиров на станции должны были быть установлены платформенные раздвижные двери из тонированного стекла высотой в 3 метра. От этих перегородок вскоре отказались, как и на всех остальных станциях Солнцевского радиуса.

Примечания

Ссылки 
 
 Станция Волхонка на любительском сайте Метрострой

Строящиеся и проектируемые станции Московского метрополитена
Колонные станции глубокого заложения